Wielka transmisja (film 1932)
 The Big Broadcast of 1936
 Wielka transmisja (film 1938)